Această pagină este o listă a statelor componente ale Statelor Unite ale Americii după populația acestora, așa cum a fost estimată în anul 2005, conform programului de estimare 2005 Census făcută de United States Census Bureau, Biroul Statelor Unite pentru recensământ. 

Populația totală a Statelor Unite a fost de 281.421.906, conform recensământului din anul 2000 (2000 Census) și este estimată, de către aceeași instituție, a fi atins 298.624.768 în aprilie 2006. 

 - * Puerto Rico alege un reprezentant (resident commissioner) fără drept de vot. 
 - ** Districtul Columbia alege un delegat (delegate) fără drept de vot.

Vezi și 

 Listă a capitalelor statelor SUA
 Listă a statelor SUA după densitatea populației; 
 Colegiul Electoral al SUA.

Referințe 

 Estimările programului 2005 Census; 
 Populația SUA, suprafață, densitate, conform recensământului din 2000 (2000 Census) . 

Populație
Statele Unite
Lista, State